Internazionali BNL d’Italia 2012 (kobiety)
 Internazionali BNL d’Italia 2012 (mężczyźni)